Source peut désigner :

Information 
 Une source désigne l'origine humaine d'une information ou l'origine technique d'une donnée ;
 en droit, une source du droit est l’origine de la création d’un texte juridique.

Sciences

Hydrologie 
 Une source est une eau qui sort naturellement de terre, ou par métonymie le point où cette eau jaillit.
 Une source chaude est une source dont l'eau sort à une température supérieure à la température ambiante.

Physique et chimie 
Une source d'énergie est un phénomène naturel dont on peut exploiter l’énergie.

Physique 
 En optique, une source lumineuse est l'origine d'où émanent les rayons d'un corps radiant ou réfléchissant ;
 en thermodynamique, une source chaude et une source froide sont nécessaires au fonctionnement d'une machine thermique ;
 en électromagnétisme et dans ses applications (télécommunications, astrophysique…), une source électromagnétique est un objet à partir duquel est émise une onde électromagnétique : émetteur radio, émetteur de télévision, satellite, corps céleste ;
 en astrophysique, une source X ultralumineuse est un astre lumineux dans le domaine des rayons X.

Chimie 

 Une source d'ions hydrogène négatifs est un dispositif pour générer des ions H− ;
 en écologie, une source de carbone est un élément libérant du CO2 ;
 en biologie, une source de carbone est un nutriment apportant des atomes de carbone.

Mathématiques 
 En théorie des ensembles, la source d'une fonction est un ensemble auquel appartient la variable de la fonction ;
 en théorie des graphes, une source est, dans la théorie des graphes, un sommet particulier d'un graphe orienté.

Informatique 
 Le code source est un code lisible par un humain qui doit être traduit pour le rendre exécutable ;
 Les polices Source sont une famille de polices de caractères libres (Source Sans Pro, Source Code Pro et Source Serif Pro).

Systèmes et logiciels 
 Source est un moteur de jeu créé par la société Valve ;
 Sources est un portail internet d'information canadien pour des journalistes, écrivains indépendants, rédacteurs, auteurs, et chercheurs.

Technique

Électronique 
 La source est une des électrodes d'un transistor à effet de champ ;
 un source commune est un type d'amplificateur électronique ;
 une source d'alimentation électrique est un dispositif pouvant fournir ou évacuer de l'énergie électrique, sous la forme d'une source de tension ou d'une source de courant ;
 une source audio ou source électroacoustique, un appareil délivrant un signal sonore.

Acoustique 
Une source linéaire acoustique est un réseau d'enceintes acoustiques.

Localité 

 Les Sources est une municipalité régionale de comté du Québec au Canada.

Art 
 Source, installation monumentale de Elena Paroucheva, à Amnéville-les-Thermes en France.
 Sources du vent, par Pierre Reverdy, recueil de poésie.

Musique 
Source Tags & Codes est un album du groupe rock …And You Will Know Us by the Trail of Dead.
Sources est un album de Bia Krieger.

Cinéma 
Source Code est un film américain réalisé par Duncan Jones et sorti en 2011.

Voir aussi 
 
  (en espagnol)
 Source est parfois utilisé comme synonyme de  ou de trésor.